Agnar – personaggio della Hrólfs saga kraka ok kappa hans, figlio di Hróarr e Ögn
 Agnar – dio dell'universo fantasy Dark and Light
 Agnarr – personaggio del Grímnismál, figlio di re Geirrøðr
 Agnar – figlio di Ingild nel Libro 2 delle Gesta Danorum